

Patronyme 

  (1891–1969), un compositeur et maître de chapelle belge.
 Jonathan Wilmet (1986-), un footballeur belge.
 Louis Wilmet (1881-1965), un écrivain, poète, journaliste, peintre, historien belge
 Maeldan Wilmet (1998-), un acteur français.
 Marc Wilmet (1938-2018), un linguiste belge.
  (1950-), un journaliste et conseiller de rédaction belge.
  (1958-), joueur américain de baseball.

Voir aussi 
 
 Après son naufrage puis renflouage en , le navire de croisière à vapeur S.S. Eastland fut converti en canonnière et rebaptisé USS Wilmette.
 Wilmette, un village au nord de Chicago dans l'État de l'Illinois.
  (1744-1826), un noble et industriel du sud des Pays-Bas.

Homonymie de patronyme